

Geografia 
Messico
 El Meco – sito archeologico del Messico
Spagna
 Meco – comune spagnolo situato della comunità autonoma di Madrid
 Stazione di Meco – stazione del comune di Meco

Persone 
 Meco – musicista statunitense
 Alejandra Meco – attrice spagnola
 Vincenzo Meco – ciclista italiano

Pagine correlate 
Di Meco

Altri progetti